Nazar Sljusartjuk, född 20 april 1992, är en sångare från Ukraina. Han deltog i Junior Eurovision Song Contest 2006 med låten Rock-N-Rolla som blev 9:a.

Ukrainska sångare
Deltagare i Junior Eurovision Song Contest
Födda 1992
Levande personer
Män